Норманвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Норманвіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена